Копалиљос има више значења:

 Копалиљос (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Копалиљос (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику